McKinney může být:

 McKinney (Texas) – město v Texasu
 Kiane Zawadi, rodným jménem Bernard Atwell McKinney (* 1932) – americký jazzový pozounista
 Cynthia McKinney (* 1955) – americká politička
 Stewart McKinney (1931–1987) – americký politik